Il termine Malin indica:
Malin, comune degli Stati Uniti d'America, nello stato dell'Oregon
Malin, località della Repubblica d'Irlanda
Capo Malin o Malin Head, un promontorio in Irlanda
Baia di Malin o Malin Bay, una baia in Irlanda
4766 Malin, un asteroide del sistema solare
Jesse Malin, un cantautore statunitense
Malin Åkerman, un'attrice svedese

Pagine correlate
Malina